Franciaország
Mézières-en-Brenne, település Franciaországban, Indre megyében
Mézières-sur-Couesnon, település Franciaországban, Ille-et-Vilaine megyében
Mézières-lez-Cléry, település Franciaországban, Loiret megyében
Mézières-sur-Issoire, település Franciaországban, Haute-Vienne megyében
Mézières-en-Drouais, település Franciaországban, Eure-et-Loir megyében
Mézières-en-Gâtinais, település Franciaországban, Loiret megyében
Mézières-sous-Lavardin, település Franciaországban, Sarthe megyében
Mézières-sur-Oise, település Franciaországban, Aisne megyében
Mézières-au-Perche, település Franciaországban, Eure-et-Loir megyében
Mézières-sur-Ponthouin, település Franciaországban, Sarthe megyében
Mézières-en-Santerre, település Franciaországban, Somme megyében
Mézières-sur-Seine, település Franciaországban, Yvelines megyében
Mézières-en-Vexin, település Franciaországban, Eure megyében